Nome di due diversi fiordi islandesi:

Vatnsfjörður (Breiðafjörður)
Vatnsfjörður (Ísafjarðardjúp)